Contrabbando – traffico clandestino
Contrabbando – romanzo di Enrique Serpa
Contrabbando – singolo di Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra del 2022